Клейншмидт ()
 Клейншмидт, Артур
 Клейншмидт, Самуил Пётр